Skjern (Ringkøbing-Skjern), voormalige Deense gemeente
Skjern (parochie, Ringkøbing-Skjern)
Skjern (parochie, Viborg)
Skjern (rivier)